Le nom de Sontag est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Eduardo Sontag (né en 1951), mathématicien américain d'origine argentine ;
 Henriette Sontag (1805-1854), cantatrice allemande ;
 Jeanine Sontag (1925-1944), résistante ;
 Susan Sontag (1933-2004), essayiste et romancière américaine ;
 Viviane Sontag, écrivain française ;
 Jacques-Émile Sontag (1869-1818), archevêque latin d'Ispahan.

Patronymes proches 
 Linda Sonntag, auteur de nouvelles et documentaires érotiques.